Кубок России по баскетболу среди женщин в сезоне 2021/2022 является XIX турниром Российской федерации по баскетболу. Отличительной особенностью турнира на кубок, является то, что в нём участвуют только игроки с российским паспортом.

Регламент 
В Кубке России участвуют клубы Премьер-лиги, Суперлиги I дивизиона, Суперлиги II дивизиона, а также фарм-команды клубов Премьер-Лиги.

Соревнование проводится в два этапа:
 I этап — Отборочный раунд (групповые турниры) с 14 по 18 сентября 2021 года.
 II этап — Финальный раунд (плей-офф) с 19 сентября по 26 декабря 2021 года.

I этап (Отборочный раунд) 
Отборочный раунд 22 команды-участницы Чемпионата России выстраиваются в сквозной рейтинг по итогам Чемпионата России сезона 2020/21 гг., а также с учетом формирования лиг Чемпионата России — Премьер-лиги, Первого и Второго дивизионов Суперлиги в сезоне 2021/22 гг.

В отборочном раунде все команды посредством жеребьевки распределяются в 6 групп по 3-4 команды из 5-ти корзин с учетом рейтинга:
 I корзина — 6 команд Премьер-лиги по рейтингу (в группы А, Б, В, Г, Д, Е);
 II корзина — 4 следующих команды Премьер-лиги по рейтингу (в группы А, Б, В, Г);
 III корзина — 6 команд Первого дивизиона Суперлиги по рейтингу (в группы А, Б, В, Г, Д, Е);
 IV корзина — 2 следующих команды Первого дивизиона Суперлиги по рейтингу (в группы Д, Е);
 V корзина — 4 команды Второго дивизиона Суперлиги по рейтингу (в группы А, Б, В, Г).

II этап (Финальный раунд) 
В финальный турнир выходят шесть команд, занявших в группах 1-е места, а также две лучшие команды, занявшие 2-е места в группах, выходят в 1/4 финала Кубка России и посредством жеребьевки распределяются четвертьфинальные пары из двух корзин:
 I корзина — 4 из 6-ти команд, занявших 1 место в группах, распределяются в верхние строчки каждой четвертьфинальной пары;
 II корзина — 2 оставшихся из 6-ти команд, занявших 1 место в группах, а также две лучшие команды, занявшие 2-е места в группах, распределяются в нижние строчки каждой четвертьфинальной пары.

I этап 
Двадцать две команды, принимающие участие в Чемпионате России среди женских команд посредством жеребьевки делятся на 6 групп по 3-4 команды и играют турами в 1 круг.

В финальный турнир выходят шесть команд, занявших в группах 1-е места, а также две лучшие команды, занявшие 2-е места в группах.

Группа А 
Соревнования проходили в г.Сыктывкаре с 15-17 сентября 2021 года.

Группа Б 
Соревнования проходили в г.Видное с 15-17 сентября 2021 года.

Группа В 
Соревнования проходили в г.Омске с 15-17 сентября 2021 года.

Группа Г 
Соревнования проходили в г. Пензе с 15-17 сентября 2021 года.

Группа Д 
Соревнования проходили в г.Курске с 15-17 сентября 2021 года.

Группа Е 
Соревнования проходили в г. Москве с 15-17 сентября 2021 года.

Рейтинг вторых команд 
Лучшей среди команд, занявших второе место, стала «Самара» — за счет «+50» в матче с петербургским «Спартаком».

Самой результативной командой отборочного этапа Кубка России стала «НИКА» (97,0 очка в среднем за игру). А ее лидер Раиса Мусина с большим отрывом возглавила рейтинги по очкам (25,0 за матч) и по подборам (13,3).

II этап 
В 1/4 финала, 1/2 финала, финале и матче за 3 место команды проводят по одной игре на площадке команды, стоящей ниже в рейтинге.

Даты проведения игр:
 1/4 финала — 22 сентября 2021 года;
 1/2 финала — 27 сентября 2021 года;
 Финал и матч за 3 место: 25 декабря 2021 года.

Финальный раунд

Плей-офф

1/4 финала

Полуфинал

3 место

Финал

Символическая пятерка 
По итогам турнира названа символическая пятерка лучших игроков.

 MVP финала — Раиса Мусина (Ника (Сыктывкар))
 Лучший разыгрывающий — Марина Голдырева (Ника (Сыктывкар))
 Лучший защитник — Юлия Козик (Динамо (Курск))
 Лучший легкий форвард — Ольга Фролкина (Динамо (Курск))
 Лучший тяжелый форвард — Дарья Игнатова (Спарта&К (Видное))
 Лучший центровой''' — Варвара Псарева (Ника (Сыктывкар)])

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2021/2022
 Кубок России по баскетболу 2021/2022

Примечания

Ссылки 
 Кубок России на РФБ

Кубок России по баскетболу среди женщин
2021 год в баскетболе